Horvátország
 Majorfalva (horvátul: Majar), falu Névna községben, Eszék-Baranya megyében

 Szlovákia
Majorfalva (szlovákul: Majer), falu a Besztercebányai kerületben, a Besztercebányai járásban